

Patronyme 

 Coco Crisp (né en 1979), un joueur de basball américain ;
 Donald Crisp (1882 – 1974), un acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Hope Crisp (1884 – 1950), un joueur de tennis britannique ;
 Nigel Crisp (1952-), ancien haut fonctionnaire britannique, et pair à vie ;
 Norman James Crisp (1923-2005), écrivain et scénariste britannique, auteur de roman policier ;
 Quentin Crisp (1908 – 1999), un écrivain, mannequin, acteur et conteur anglais ;
  (1943-), joueur puis entraîneur canadien de hockey sur glace.
 Thomas Crisp (1876 – 1917), un officier britannique.

Autre 
 CRISP est le Centre de recherche et d’information socio-politiques (Belgique)